Le mot nœud (ou noeud par contrainte typographique) (du latin ) peut avoir plusieurs significations selon le contexte.

Sciences et techniques

Astronomie 
 Un nœud ascendant ou descendant est l’intersection de l’orbite d’un corps céleste avec le plan orbital d’un autre corps.

Biologie 
 En anatomie :
 un nœud lymphatique est synonyme de ganglion lymphatique,
 le nœud sinusal est la partie du cœur à l’origine du rythme cardiaque,
 le nœud atrioventriculaire ou nœud d’Aschoff Tawara, autre nœud du système cardionecteur ;
 En botanique, un nœud est une structure sur une tige à l’aisselle de laquelle se trouve un bourgeon. Les nœuds sont séparés les uns des autres par des entre-nœuds ;
 En histologie, pour un neurone et son axone, les nœuds de Ranvier sont les endroits où s’interrompt la gaine de myéline.

Chimie et minéralogie 
 Les nœuds d'un réseau cristallin sont les points qui se déduisent de l'origine O du réseau par une des translations qui le laissent invariant. Autrement dit, ce sont les points M tels que  où ,  et  désignent les vecteurs de base du réseau, et m, n et p trois nombres entiers (de signe quelconque).

Informatique 
 En informatique, un nœud peut être :
 un sommet, en théorie des graphes,
 une unité de calcul, par exemple un ordinateur parallèle sera composé de plusieurs nœuds (de calcul),
 le point de connexion d’au moins deux branches d'un réseau informatique.

Mathématiques, navigation et matelotage 
 Dans la vie courante et en matelotage, un nœud est l’enlacement ou l’entrecroisement serré d’un objet flexible et de forme filaire comme un ruban, un fil ou une corde.
 En mathématiques, la théorie des nœuds est une branche de la topologie qui consiste en l’étude de bouts de ficelles idéalisés.
 En navigation, le nœud (symbole nd, kn, kt ou kts), est une unité de mesure de vitesse :  =  à l’heure (). Toutefois, le nœud et le mille marin ne sont plus mentionnés par le BIPM dans la  de 2019.

Physique 
 Dans un circuit électrique, un nœud est le point de liaison d’au moins trois conducteurs. La loi des nœuds permet de connaître le courant qui circule dans une branche du nœud à partir de celui circulant dans les autres (loi mise en pratique avec la méthode des nœuds).
 Une onde stationnaire présente plusieurs points particuliers, appelés nœuds, où l’amplitude de l’onde est toujours nulle ;

Culture et société

Arts décoratifs 
 Le nœud d'un calice est la partie située entre la coupe et le pied.
 Le nœud d'un crucifix, d'un calvaire, est la partie située entre le croisillon et le montant.
 le nœud de Savoie, figure héraldique.

Histoire 
 L'ordre du Nœud est un ordre de chevalerie du Royaume de Sicile.

Linguistique 
 En langage devenu courant, « trancher le nœud gordien » désigne un problème apparemment difficile à résoudre que seule une action originale ou brutale dénoue.
 Dans le registre théâtral, le nœud de l’action est le moment d’une pièce de théâtre où l’intrigue est arrivée à son point essentiel mais où le dénouement reste incertain.
 En argot, le mot nœud est synonyme de pénis. Il est aussi employé dans l’expression tête de nœud, pour qualifier un imbécile têtu.

Notes et références